Хайнрих Науэн (; 1 июня 1880, Крефельд — 26 ноября 1940, Калькар) — немецкий художник, педагог, яркий представитель рейнского экспрессионизма; творчество включает живописные полотна, акварели, рисунки, печатную графику, монументальную живопись, мозаику и прикладное художественное ремесло.

Жизнь и творчество 
Родился в семье пекаря. В 1898 поступил в дюссельдорфскую Академию искусств. В 1899 брал частные уроке в Мюнхене, в 1900—1902 продолжил образование в . После этого присоединился к членам бельгийской художественной Латемской школы, группировавшейся вокруг скульптора Жоржа Минне в фламандском городке Синт-Мартенс-Латем. В апреле 1905 года, после своей свадьбы с художницей , он с женой приехал в Париж, где в течение длительного времени изучал живопись импрессионистов и зарождающийся фовизм.

В начале 1906 года переехал в Берлин, стал членом движения Берлинский сецессион, близко сошёлся с Эмилем Нольде, вёл дискуссии с Максом Бекманом о новом искусстве. Весну и лето обычно проводил на родине, в Рейнланде. Здесь, в своей небольшой мастерской близ Крефельда, в 1909 году написал крупноформатное полотно Урожай, которое выставил в 1910 году в Париже, благодаря чему заслужил положительную оценку в письме А. Матисса. В 1911 году окончательно покинул Берлин и вернулся на нижний Рейн, поселился в замке , вблизи Брюггена. В Дилборне его посещали Генрих Кампендонк, Эрих Хеккель, Франц Марк, Гельмут Маке и Август Макке. , директор дюссельдорфской Академии в 1924—1933 годах, купил для своего заведения ряд его работ. В 1913 году участвовал в организованной А. Макке боннской выставке «Рейнский экспрессионизм», в 1921 — в легендарной кёльнской «выставке ». Совершив новую поездку в Париж, познакомился с живописью А. Матисса и кубистов. Первая персональная выставка состоялась в 1914 году в Дюссельдорфе: были показаны написанные в 1912—1913 годах для замка  близ Дюрена 6 крупноформатных полотен, ныне считающиеся одними из лучших его экспрессионистских произведений. С началом Первой мировой войны был мобилизован и солдатом отправлен на фронт, где отравлен во время газовой атаки. После длительного лечения был отстранён от действительной службы и до конца войны оставался «военным художником». После окончания войны в 1918 году стал одним из основателей художественной группы Молодой Рейнланд.

В 1921—1937 — профессор в Художественной академии Дюссельдорфа, где преподавал вместе с такими мастерами, как Генрих Кампендонк, Пауль Клее и Отто Дикс. После прихода в Германии к власти национал-социалистов подвергся преследованиям; в 1937 году его работы выставлялись нацистами на презентации Дегенеративное искусство, а сам Науэн принудительно уволен и отправлен на пенсию. Последние годы жизни художника прошли в городе Калькар, здесь он и похоронен. Памятник на могиле художника — работы Йозефа Бойса.

Избранные работы 
 1909, Автопортрет, Крефельд, музей Кайзера Вильгельма
 1911, Осенний лес, Бонн, Художественный музей
 1912, Тюльпаны, Мёнхенгладбах, городская галерея Абтайберг
 1912/13, Битва амазонок, Крефельд, музей Кайзера Вильгельма
 1912/13, Купающиеся, Крефельд, музей Кайзера Вильгельма
 1912/13, В саду, Крефельд, музей Кайзера Вильгельма
 1912/13, В гостях, Крефельд, музей Кайзера Вильгельма
 1912/13, Оплакивание Христа, Крефельд, музей Кайзера Вильгельма
 1912/13, Урожай, Крефельд, музей Кайзера Вильгельма
 1913, В саду, Мёнхенгладбах, городская галерея Абтайберг
 1913, Натюрморт с фруктами в синем цвете, Мёнхенгладбах, городская галерея Абтайберг
 1914, Добросердечный самаритянин, Кёльн, музей Вальраф-Рихарц
 1919, Портрет Христиана Рольфса, Хаген, музей Карла Эрнста
 1915, Дильборнский парк, Нёйс, музей Клеменса Зельса
 1925, Подсолнечники в глиняном кувшине, Дюссельдорф, музей Кунст-Палас
 1938, Паводок на Нижнем Пейне, Калькар, Городской музей

Литература 
 Edwin Suermondt, Heinrich Nauen, 1922
 Max Creutz, Heinrich Nauen, 1926
 Helmut May, In Memoriam Heinrich Nauen, 1941
 Paul Wember, Heinrich Nauen, 1948
 Eberhard Marx, Heinrich Nauen, 1966
 Giesela Fiedler-Bender, Heinrich Nauen, Gedächtnisausstellung in Krefeld, 1980
 Kunstmuseum Bonn (Hrsg.), Heinrich Nauen, Ausstellungskatalog zur Retrospektive, 1996
 Fritz Malcomess / Klara Drenker-Nagels, Werkverzeichnis Heinrich Nauen, 1996
 Galerie Remmert und Barth, Heinrich Nauen und seine Schüler, 2000

Ссылки 

Художники Германии XX века
Художники религиозного жанра
Художники-жанристы Германии
Художники-пейзажисты Германии
Мастера натюрморта Германии
Художники-монументалисты Германии XX века
Художники-мозаичисты
Художники-экспрессионисты Германии
Участники Первой мировой войны (Германия)
Художники выставки «Дегенеративное искусство»